Venecija se može odnositi na:
 Venecija
 Venecija (Bolonja)
 Venecija (Frozinone)
 Venecija (Trevizo)
 Venecija (Vičenca)

ili:
 Republika Venecija

Vidi još 
 Venesija (višeznačna odrednica)